Turkse algemene verkiezingen 2015 (juni), op 7 juni 2015
 Turkse algemene verkiezingen 2015 (november), op 1 november 2015